Ше́йнкман () — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Шейнкман, Абрам Азриелович — русский фармацевт и химик.
 Шейнкман, Авраам Исакович — российский химик.
 Шейнкман, Дмитрий Виленович — советский и российский дирижёр, скрипач и педагог.
 Шейнкман, Леонид Соломонович (1936—2012) — боксёр и тренер по боксу.
 Шейнкман, Лия Львовна (псевдоним Лилина, 1907—1988) — русский советский писатель, врач.
 
 Шейнкман, Моисей (Михаил) Кивович (1929—2009) — украинский и советский физик, член-корреспондент АН УССР, лауреат Государственной премии УССР (1981, 1984).
  (род. 1948) — американский экономист и математик бразильского происхождения.
 Шейнкман, Эммануил Аронович (1939—1995) — советско-американский музыкант и музыкальный педагог (гитара, мандолина, домра, балалайка), руководитель ансамбля русских народных инструментов Ленинградского телевидения и радио.
 Шейнкман, Яков Семёнович (1890—1918) — революционер.

См. также 
 улица Шейнкмана — улица в Екатеринбурге.
 Шенкман